Miejscowości w Polsce:
 Ulina Mała
 Ulina Wielka
Inne
 Ulina (herb szlachecki)